Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2012 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 23–25 lutego w tureckim Erzurum, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2012. Areną zmagań skoczków była nowo powstała skocznia – Kiremitliktepe.

Wśród mężczyzn w zawodach indywidualnych zwyciężył Nejc Dežman, zaś na drugim stopniu podium stanęli wspólnie Jaka Hvala i Aleksander Zniszczoł. W zawodach drużynowych wygrała reprezentacja Norwegii przed Polską i Austrią. W zawodach kobiet triumfowała Sara Takanashi, wyprzedzając Sarah Hendrickson (zwyciężczynię Pucharu Świata w sezonie 2011/2012) i Carinę Vogt. Na podium zawodów drużynowych stanęły reprezentantki Japonii, Niemiec i Słowenii.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (23.02.2012)

Konkurs drużynowy (25.02.2012)

Kobiety

Konkurs indywidualny (23.02.2012)

Konkurs drużynowy (25.02.2012)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata juniorów
2012
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2012